Комлоский район () — район медье Баранья, Венгрия. В состав района входит 19 населённых пунктов.

Населённые пункты 

Районы Бараньи